Mike Singleton peut désigner :
 Mike Singleton (1951-2012), concepteur de jeux britannique.
 Mike Singleton alias  Michaël Singleton (1939-), anthropologue belge et anglais.